

Miejscowości w Polsce 
 Myślibórz – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim
 Myślibórz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice 
 Myślibórz – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Myślibórz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina

Inne 
 Myślibórz – gmina w woj. zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim
 Myślibórz – dawna gromada
 Myślibórz – nieczynna stacja kolejowa w Myśliborzu, w woj. zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Dekanat Myślibórz, Myślibórz Mały, Myślibórz Wielki, Osadnik Myślibórz